El término Nueva Izquierda (New Left) puede hacer referencia, genéricamente, a cualquier ideología política que defiende la revisión de los planteamientos marxistas. 

En particular, puede referirse a los siguientes movimientos y corrientes políticas:

 Nueva Izquierda (concepto)

Argentina 
 Nueva Izquierda, partido político argentino

Chile 
 La Nueva Izquierda, coalición electoral chilena conformada para las elecciones presidencial y parlamentarias de 1993.
 Nueva Izquierda, movimiento político integrado por ex dirigentes de la FECH, y miembro del pacto electoral Juntos Podemos Más.
 Nueva Izquierda, corriente interna del Partido Socialista de Chile. 
 Nueva Izquierda Universitaria, movimiento político universitario.

España 
 Nueva Izquierda, corriente centrista del movimiento político español Izquierda Unida en la década de 1990, que posteriormente se escindió y terminó integrándose en el PSOE.
 Nueva Izquierda, corriente interna del partido político vasco Euskadiko Ezkerra, escindida en 1982 para integrarse en la coalición Auzolan.

Estados Unidos 
 Nueva Izquierda, movimiento estadounidense de la década de 1960.

México 
 Nueva Izquierda, corriente interna del partido político mexicano Partido de la Revolución Democrática.

Occidente 
 Marxismo occidental y Neomarxismo, conjunto de pensadores y corrientes que han revisado los planteamientos de Marx.